Lattes, une commune française, située dans le département de l'Hérault.
Canton de Lattes, un canton français dans le département de l'Hérault.

Robert Lattes, champion du monde de bridge en 1956.
César Lattes (1924 - 2005), un physicien nucléaire brésilien.
 Lattes, une plate-forme informatique au Brésil.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme